Сезон 2020 – 2021 е 123-тият и 14-и пореден сезон на Ювентус в италианския футболен елит. Освен в Серия А, отборът участва в Купата на Италия 2020 – 21 и Шампионска лига 2020/21.

Състав

Треньор

Трансфери 
В посочените данни е включена само нетната стойност на трансферите без комисионни и други плащания.

Пристигнали

Напуснали

Състезания

Предсезонна подготовка

Суперкупа на Италия

Купа на Италия

Серия А 

П – победа

Р – равенство

З – загуба

Шампионска лига 
Групова фаза

Голмайстори

Източници 

Ювентус
2020/21